AF peut faire référence à :

Codes 
 .af, Afghanistan (domaine de premier niveau)
 AF, Afghanistan (norme ISO 3166-1, alpha-2, et code pays (désuet) de l'OTAN)
 AF, Air France (code AITA)
 af, afrikaans (norme ISO 639)
 0xAF, symbole macron « ¯ » (norme ISO 8859-1)

Sigles et abréviations 
 Action française, mouvement politique (et journal) monarchiste français
Autoformation
Autofocus, mécanisme de mise au point d'un appareil photographique
Aérofrein
Analyse fondamentale, technique utilisée en finance pour évaluer la valeur d'un titre
Auto fellation, pratique sexuelle
 Auto fist, pratique sexuelle
 Algérie Française

Initiales 
Alexander Fleming

Autres 
 AF, en hexadécimal, représente le nombre 175 en décimal
 Af2, une ligue mineure de football américain
 AF, initiales d'Artemis Fowl, le héros éponyme de la série d'Eoin Colfer